Uzumaki puede referirse a:
Uzumaki, manga japonés.
Uzumaki, película japonesa basada en el manga.
Naruto Uzumaki, personaje de Naruto.